Außenposition steht für:

 Außenposition, Spielposition in verschiedenen Sportarten, siehe Flügelspieler
 Außenposition, Spielposition im Handball, siehe Handball-Außenspieler